De Beker van Finland 2005 (Fins: Suomen Cup) was de 51ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi eindigde op 29 oktober met de finale in het Finnair Stadium in Helsinki. FC Haka won de beker voor de twaalfde keer (na 1955, 1959, 1960, 1963, 1969, 1977, 1982, 1985, 1988, 1997 en 2002) in de clubgeschiedenis door TPS Turku met 4-1 te verslaan. Trainer-coach van de winnende formatie was oud-doelman Olli Huttunen.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 2005
Fins voetbalelftal in 2005

2005
Finland